Пе́кло, Пекло́, может означать:
 Пе́кло — сильный зной, жар.
 Пекло — ад в восточнославянской мифологии. Слово в переносном смысле присутствует и в живых восточнославянских языках (например в белорусском и польском). В украинском языке означает ад в традиционном понимании слова. А. Соболевский относил пекло к числу моравизмов в русском языке.
 «Пекло» — приключенческий боевик 2002 года.
 «Пекло» — фантастический триллер Дэнни Бойла 2007 года.
 Пекло — железнодорожная станция (остановка) в Пекле-над-Здобници на окраине города Вамберк.
 Пекло́ — от глагола печёт, например: солнце сильно пекло.
 Пекло, Ян (род. 1952) — польский публицист, журналист и дипломат.